Le tournoi Open du Texas 2022 est un tournoi de squash qui se déroule du 6 au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit têtes de série exemptées du premier tour et une wild-card Fayrouz Aboelkheir.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Houston
Événement sportif à Houston
Sport aux États-Unis en septembre 2022
Squash en 2022